Ernst Pfingsten ist der Name folgender Personen:

* Ernst Pfingsten (Verleger) (1896–1966), deutscher Verleger und Herausgeber, siehe Cellesche Zeitung 
 Ernst-Ulrich Pfingsten (1912–2000), deutscher Landwirt und Politiker